

Patronyme 

 Juliette Welfling, monteuse française.

Toponyme 

 Welfling, ancien nom de Wœlfling-lès-Sarreguemines